Planetárium může být též:

 Planetárium (album) – 2LP Václava Neckáře (1977)
 Planetárium (film) – francouzsko-belgické drama (2016)
 „Planetárium“ (Městečko South Park) – seriálová epizoda (S02E11)
 Planetárium (pořad) – populárně naučný magazín ČRo Sever